L'Open international de squash de Nantes masculin 2016 est l'édition masculine 2016 de l'Open international de Nantes de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule à la cité des congrès de Nantes en France du 7 au . Le Français Grégoire Marche remporte le tournoi pour la deuxième fois face à l'Anglais Chris Simpson en finale.

Dotation et points pour le classement PSA 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableaux et résultats

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open international de squash de Nantes féminin 2016
 Open international de squash de Nantes
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA
 
 Open international de squash de Nantes masculin 2016 sur le site squashinfo.com

Masculin 2016
Squash en 2016
Sport en France en septembre 2016